Charlotte County Courthouse ist der Name folgender Gebäude:

in den Vereinigten Staaten:
 Charlotte County Courthouse (Florida)
 Charlotte County Courthouse (Virginia), NRHP-Nr. 80004178

in Kanada:
 Charlotte County Courthouse (New Brunswick) in St. Andrews